Rene Sabaudzki  (1473 - 31 marca 1525) był francuskim szlachcicem i żołnierzem. Hrabia Villars (1497) i Tende (1509). Znany jako "Wielki Sabaudzki Bękart" , był pozamałżeńskim synem Filipa II, księcia Sabaudii i Libery Portoneri - protoplastą gałęzi Sabaudzkiej-Villars (lub Sabaudzkiej-Tende) domu Sabaudzkiego.

Życiorys 
Został legitymizowany w 1499 roku, przez przyrodniego brata Filiberta II. Był drugim mężem Anny Lascaris - córki hrabiego Tende, która była hrabiną Tende, markizą Marro, panią Prela, Villeneuve i Menton. Rene i Anna pobrali się 28 stycznia 1501 w Tende, w trakcie gdy Rene zarządzał Niceą. Hrabia Tende oddał dużą część swojej ziemi jako posag córki i umowa małżeńska stanowiła, że Rene przyjmie nazwisko i herb hrabiów Tende.

W 1501 Filibert II ożenił się powtórnie z Małgorzatą Habsburg, która nienawidziła Rene i jej ojciec Maksymilian I anulował legitymizację Rene w 1502 roku. Mając coraz większy wpływ na męża, Małgorzata postawiła Rene przed sądem i w 1503 roku uzyskała wycofanie aktu legitymizacji Rene przez Filiberta, i tym samym stracił on cały swój majątek w Piemoncie i pozostał tylko z tym w Tende, będące własnością jego żony. Po śmierci ojca Anny w 1509 roku, AnnaLascaris i Rene odebrali hołd od swoich wasali w Tende, Prowansji i Genui. Rene schronił się we Francji i złożył hołd Ludwikowi XII w 1510 roku w zamian za utrzymanie Tende.

Filibert zmarł nagle w 1504 i Rene napotkał sprzeciw Cesarza Rzymskiego, kiedy próbował objąć sukcesję po Filibercie. Księciem Sabaudii został jego przyrodni brat Karol III. Jako przyrodni brat Ludwiki Sabaudzkiej, Rene był wujem Franciszka, hrabiego Angouleme. Kiedy Franciszek wstąpił na francuski tron, jako Franciszek I, Rene został uczyniony gubernatorem Prowansji i seneszalem Prowansji w 1515 r. następnie Wielkim Mistrzem Francji (superintendent domu królewskiego - Maison du Roi) listem z dnia 31 października 1519, stanowiska, które zajmował aż do śmierci. W 1519 Rene, w końcu odzyskał swoje prawa w księstwie Sabaudii. Emmanuel Filibert potwierdził pisemnie, że syn Rene, Klaudiusz  Sabaudzki będzie hrabią Tende i że jego potomkowie mają prawo sukcesji w domu Sabaudzkim, jeśli linia główna wymrze.

Około 1519-1520, Rene zbudował okazałą karakę pod nazwą Św. Maria od Bonawentury , przezywany Wielką Metresą , który służył jako jego okręt flagowy. Statek opuścił Marsilię 24 sierpnia 1520 aby chronić rycerzy Szpitalników od ataku Turków, powrócił 6 stycznia 1521. Podczas tej wyprawy admirał Christophe de Chanoy został zabity w Bejrucie. W maju 1522 r. okręt brał udział w wyprawie na pomoc Genui, pod dowództwem Rene, jako admirałem i Pedro Navarro, jako generałem-porucznikiem. Okręt brał udział w obronie i zaopatrzeniu Marsylii w czasie jej oblężenia przez konetabla Karola Burbona-Montpensier w 1524 roku. Rene wynajął swój statek, swojemu bratankowi Franciszkowi I za 1500 koron miesięcznie od 28 czerwca 1524 do 30 kwietnia 1525.

Zmarł w Pawii w 1525 roku. Po śmierci Rene, Ludwik Sabaudzki wycenił statek, który został kupiony przez Franciszka I od hrabiny Villars i Tende między lipcem a sierpniem 1526.

Małżeństwa i dzieci 
W dniu 28 stycznia 1501 roku, ożenił się z Anną Lascaris, hrabianką Tende (1487-1554), córką Jana Antoniego Lascaris-Ventimiglia  i Izabeli Anglure , wdową po Ludwiku Clermont-Lodève , z którą miał następujące dzieci:
 Klaudiusz Sabaudzki ;
 Magdalena  (ok. 1510 - ok. 1586), wyszła za konetabla Anne Montmorency (1492 † 1567) ;
 Małgorzata  (zmarła 15 lipca 1591), wyszła za mąż za Antoniego  Luksemburg, hrabiego Brienne;
 Honoriusz II Sabaudzki ;
 Izabella , w 1527 roku wyszła za Rene Batarnay, hrabiego Bouchage

Rodowód

Przypisy

Zobacz też 
Dom Sabaudzki

Linki zewnętrzne 
 Genealogia domu Sabaudzkiego-Tende

Urodzeni w 1473
Zmarli w 1525
Francuscy generałowie
Dynastia sabaudzka